Войниха () — село,
Войниховский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322881201. Население по переписи 2001 года составляло 1030 человек.

Является административным центром Войниховского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Купьеваха, 
Пески и
Терновщина.

Географическое положение 
Село Войниха находится в 3-х км от левого берега реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Солоница,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Шершневка.
По селу протекает ирригационный канал.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Профессионально-техническое училище № 53.
 Садик
 Амбулатория

Персоналии 
 Яковенко, Михаил Александрович

Примечания 
2. http://etomesto.com/map-atlas_1812/?x=32.969619&y=49.962478